Футуризм — точка зрения в христианской эсхатологии, согласно которой большинство событий пророчеств книги Откровение (а также связанных с ними пророчеств в других книгах Библии) сбудутся в будущем, многие из этих событий, вероятно, будут близки друг к другу по времени.

Альтернативными интерпретациями в христианской эсхатологии являются историцизм, претеризм и идеализм.

Основные идеи футуристов

См. также 
 Хилиазм
 Диспенсационализм

Примечания 

 

Христианское богословие
Христианская эсхатология
Откровение Иоанна Богослова
Книга пророка Даниила